famille
 Famille Abati, de Florence ;

personnalités
 Antoine Abati (?-1667), poète italien  ;
 Baldo Angelo Abati (), médecin, physicien et zoologiste italien ;
 Bella degli Abati (), femme italienne, mère de Dante Alighieri ;
 Bocca degli Abati (), noble florentin du parti guelfe ;
 Joël Abati (1970-), ancien joueur français de handball.